Rozprza peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Rozprza, une gmina du powiat de Piotrków
 Rozprza, un village et chef-lieu de la gmina ci-dessus